Movo bezeichnet:

 „Bewegung“ in Esperanto (von lateinisch movere) siehe 

 Movo (Organisation), Organisation der Darstellenden Künste, Kanton Zürich

sowie die geographischen Objekte:

 Movo (Centro Sur), Ort in der Provinz Centro Sur, Äquatorialguinea
 Movo Creek, Fluss in Fidschi